Jonathan Scott puede referirse a:

 Jonathan Scott Taylor (1962), actor inglés.
 Jonathan Silver Scott (1978), actor y presentador de televisión canadiense.